In diesem Artikel finden sich weiterführende Informationen über die Europapokalspiele von Lokomotive Moskau, die zweckmäßig zumeist nur in tabellarischer Form dargestellt werden können und die den Rahmen des Hauptartikels zu stark vergrößern würden.

Europapokalbilanz 
 UEFA Champions League:  7 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 3 Teilnahmen
 UEFA-Pokal / Europa League: 13 Teilnahmen

Stand: 9. Dezember 2021

Fußball (Russland)
Moskau, Lokomotive
Sport (Moskau)
Moskau, Lokomotive